Új Föld a keresztény eszkatológiában
 Új Föld folyóirat
 Novaja Zemlja szigetcsoport, magyarul Új-föld